Yūichi Sugita si è aggiudicato la prima edizione del torneo, battendo in finale Adrian Mannarino con il punteggio di 6–1, 7–64.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Dominic Thiem (secondo turno)
  Paolo Lorenzi (secondo turno)
  Fernando Verdasco (quarti di finale)
  David Ferrer (secondo turno)

<li> Karen Khachanov (ritirato per infortunio)
<li> Viktor Troicki (primo turno)
<li> Borna Ćorić (primo turno)
<li> Martin Kližan (primo turno, ritirato)

Qualificati 

  Matthew Ebden (primo turno)
  Kamil Majchrzak (primo turno)

<li> Ramkumar Ramanathan (quarti di finale)
<li> Mohamed Safwat (secondo turno)

Lucky loser 

  Daniel Altmaier (quarti di finale)

<li> Lloyd Harris (primo turno)

Wildcard 

  David Ferrer (secondo turno)
  Marsel İlhan (secondo turno)

<li> Cem İlkel (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Antalya Open 2017